

Вест-Парк — місто, штат Флорида
 Вест-Парк — переписна місцевість, штат Каліфорнія